Otto I Hohenstauf (ur. zapewne czerwcu lub lipcu 1170 r.; zm. 13 stycznia 1200 r. w Besançon) – hrabia-palatyn Burgundii od 1190 r.

Otto był czwartym synem cesarza Fryderyka Barbarossy i jego drugiej żony Beatrycze Burgundzkiej. W 1189 r. otrzymał od ojca dobra matki w hrabstwie Burgundii. Jego polityka sprowokowała konflikt z rodem Zähringen, księciem Burgundii i hrabią Sabaudii. Pogłębiły się różnice pomiędzy Burgundią a Rzeszą. Hrabiowie Sabaudii i Prowansji stali się otwartymi przeciwnikami Hohenstaufów. Otto popadał także w konflikt z biskupem Strasburga Konradem von Hünenburg i hrabią Richardem von Mömpelgard, ponieważ chciał rozszerzyć swoją władzę na Alzację. Otto pokonał część wrogów, a jednego z nich zamordował podczas rokowań. Mimo to nie był w stanie opanować sytuacji w Burgundii.

Otto został pochowany w kościele St. Etienne w Besançon.

Rodzina  
Otto ok. 1190 r. ożenił się z Małgorzatą z Blois (ur. zapewne 1170 r; zm. 1230 r.), córką hrabiego Blois Tybalda V, wdową po Hugonie III z Oisy, kasztelanie Cambrai. Małgorzata po śmierci drugiego męża rządziła samodzielnie hrabstwem Burgundii w latach 1202-1208. W 1211 r. przekazała państwo swojemu zięciowi.

Otto i Małgorzata mieli dwie córki: 
 Joanna I (1191-1205), hrabina Burgundii 1200-1205
 Beatrycze II (zm. 7 maja 1231 r.), hrabina Burgundii 1205-1231 ∞ 21 maja 1208 r. w Bambergu Ottona I (zm. 7 maja 1234 r. w Besancon), od 1205 r. księcia Meranii

Literatura 
 Laetitia Boehm, Geschichte Burgunds, VMA Verlag Wiesbaden, 1998, 
 Friedemann Bedürftig, Taschenlexikon Burgund, Piper Verlag GmbH, München 2000, 
 Reinhard Barth, Taschenlexikon Kreuzzüge, Piper Verlag GmbH, München 1999, 
 Johannes Lehmann, Die Staufer - Glanz und Elend eines deutschen Kaisergeschlechts, Lizenzausgabe für Gondrom Verlag GmbH & Co. KG, Bindlach 1991  
 H. Grote, Stammtafeln, 7. Reprint der Originalausgabe von 1877, ZA-Reprint, Leipzig 1990, Ausgabe für Fourier Verlag GmbH Wiesbaden,

Linki zewnętrzne 
 Biogram

Hohenstaufowie
Hrabiowie Burgundii
Urodzeni w 1170
Zmarli w 1200